Cannon River ist der Name folgender Flüsse:

 Cannon River (Minnesota), Nebenfluss des Mississippi River, Vereinigte Staaten
 Cannon River (Langlo River), Nebenfluss des Langlo River in Queensland, Australien